Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle ist der Name von:

 Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle (Halle)
 Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle (Lübeck) in Lübeck-Israelsdorf
 Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle auf dem Zingsthof